

Codici 
 blu – vecchio codice ISO 639-3 della lingua hmong njua

Musica 
 Blu – rapper statunitense
 Blu – album di Fabio Concato del 1996
 Blu – singolo di Zucchero Fornaciari del 1998
 Blu – album di Garbo del 2002
 Blu – album di Paola & Chiara del 2004
 Blu – singolo di Paola & Chiara del 2004
 Blu – singolo di Irene Fornaciari del 2016
 Blu – singolo di Malika Ayane del 2016
 Blu – album di Franco Ricciardi del 2017
 Blu – singolo di Rkomi del 2019
 Blu – album di Giorgia del 2023

Personaggi 
 Blu – personaggio dei videogiochi Pokémon Rosso e Blu, Pokémon Oro e Argento e Pokémon Cristallo
 Blu – personaggio del fumetto e cartone La banda di Monica
 Blu – protagonista della serie di film Rio
 Quadra Blu – personaggio del fumetto Max Rep

Altro 
 Blu – colore dello spettro elettromagnetico tra il ciano e il violetto
 Uso del blu nella storia
 Blu – ex operatore di telefonia mobile in Italia
 Blu – artista di strada
 Blu – fragranza di Bulgari
 BLU – canale di Sky Italia
 BLU acronimo usato talvolta in radiotecnica per indicare la "banda laterale unica"